Chonos – archipelag wysp chilijskich
 Chonos – plemię mongolskie w Mongolii i Chinach